Auguste d'Overschie de Neeryssche, Belgisch politicus
 Auguste Charles d'Overschie, Zuid-Nederlands edelman